Медици́нский персона́л — медицинские работники, служащие в медико-санитарных учреждениях.

Деление по старшинству 
 Высший — врач и другие специалисты с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием.
 Средний — фельдшер, санитарный фельдшер, фельдшер-лаборант, военфельдшер, санинструктор (в войсковых соединениях), медсестра (медбрат), фельдшер-акушер (акушер, акушерка), зубной врач, дантист, зубной техник, помощник врача-эпидемиолога (паразитолога), помощник санитарного врача, инструктор-дезинфектор, инструктор по санитарному просвещению, помощник энтомолога, фармацевт, рентген-лаборант, инструктор по лечебной физкультуре, заведующий молочной кухней, медицинский статистик, оптометрист, а также в ряде некоторых стран парамедик, лаборант, физиотерапевт, рентгенолог, диетолог и т. п.
 Младший — сестра-хозяйка, младшая медсестра (младший медбрат), медрегистратор (в поликлиническом учреждении), санитар, санитарка, сиделка, няня.

Примечания 

Медицинские профессии